

Кросінко — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кросінко — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства